Trigonometopus är ett släkte av tvåvingar. Trigonometopus ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lövflugor
Trigonometopus